Vaterpolsko prvenstvo Kraljevine SHS za 1928. godinu je četvrti put zaredom osvojio Jug iz Dubrovnika.

Završnica prvenstva 
Završnica vaterpolskog prvenstva Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca je održana od 24. do 26. kolovoza 1928. u Beogradu na plivalištu Zimovnik na Savi u sklopu državnog prvenstva u plivanju i vaterpolu. Natjecanju su prethodila podsavezna prvenstva.

Podsavezna prvenstva

Završnica prvenstva

Ljestvica

Rezultati

Poveznice 
 Jugoslavenska vaterpolska prvenstva

Izvori 
 Novo Doba, Split, br. 209/X, izdano 27. kolovoza 1928., str. 4, preuzeto 22. rujna 2016.
 digitalna arhiva lista Novo Doba, Split
 list Sportista (službeni organ Jugoslovenskog plivačkog saveza), Beograd
  digitalna arhiva lista Politika, Beograd (1904.-1941.
  digitalna arhiva lista Vreme, Beograd (1921.-1941.)
  

1928.